Протопоповка () — село,
Никитовский сельский совет,
Ямпольский район,
Сумская область,
Украина.

Село ликвидировано в ? году.

Географическое положение 
Село Протопоповка находится на левом берегу реки Свесса,
выше по течению примыкает село Гирино,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Никитовка.

История 
 ? — село ликвидировано.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Сумской области